Калюжино () — село,
Павловский сельский совет,
Кегичёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323183702. Население по переписи 2001 года составляет 303 (151/152 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Калюжино находится в 4-х км от реки Орель (правый берег) и в 2-х км от истоков реки Богатая.
На расстоянии в 2 км расположено село Павловка.
Через село протекает пересыхающий ручей с запрудой.
К селу примыкает небольшой лесной массив.

Происхождение названия 
С украинского калюжа переводится как лужа.

История 
 1816 — дата основания.

Известные уроженцы 

 Волошин, Андрей Максимович — Герой Советского Союза.

Экономика 
 Молочно-товарная и птице-товарная фермы.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Кегичёвского района